Мајнер има више значења:
 Округ Мајнер (Јужна Дакота)
 Мајнер (Мисури)